Mueang Lamphun (în ) este un district (Amphoe) din provincia Lamphun, Thailanda, cu o populație de 140.486 de locuitori și o suprafață de 479,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 17 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 158 de sate (muban).

Amphoe în provincia Lamphun